Bras du Nord kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Bras du Nord (Rivière Valin), vattendrag i Québec, 
 Bras du Nord (Rivière Yamachiche), vattendrag i Québec,